Безіменна — річка в Україні, у Роменському районі Сумської області. Права притока Груні (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина 12 км, похил річки — 3,6 м/км. Площа басейну 78,7 км².

Розташування 
Бере початок у Грушках. Тече переважно на південний схід через Коломійцеву Долину і в Синівці впадає в річку Грунь, праву притоку Псла. На деяких ділянках пересихає.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 112. — (№ 1918).

Малі річки України
Річки Сумської області
Статті про річки Сумської області без зображення в картці
Річки Роменського району
Річки України без назви